Marie-Adléta Lucemburská (; ; 14. června 1894, zámek Berg – 24. ledna 1924, zámek Hohenburg) byla dcerou velkovévody Viléma IV. Lucemburského a Marie Anny Portugalské.

Jako nejstarší ze šesti vévodových dcer byla 10. července 1907 prohlášena za následnici trůnu. Když pak její otec 25. února 1912 zemřel, stala se první vládnoucí lucemburskou velkovévodkyní.

První světová válka 
Velmi se zajímala o politiku a aktivně se podílela na správě a politickém životě velkovévodství. Během první světové války udržovala poměrně vstřícný vztah vůči Německému císařství, jehož armáda nastolila v Lucembursku stav blízký okupaci a útočila odtud na Francii. Za tyto ústupky Němcům byla velkovévodkyně po válce ostře kritizována. Komunisté, socialisté a liberálové se nejprve pokusili vyhlásit republiku, a když se jim to nezdařilo, trvali alespoň na abdikaci Marie-Adély. Těmto snahám se dostalo podpory ze strany části francouzských a belgických politických špiček, která se zabývala plány na anexi Lucemburska. Situaci ještě zkomplikovala jedna rota lucemburské armády, která se 9. ledna 1919 vzbouřila a pod vedením komunisty Émila Servaise a jeho Výboru pro veřejnou bezpečnost se prohlásila za armádu nové republiky. 14. ledna, po poradě s předsedou vlády Émilem Reuterem, Marie-Adléta abdikovala a na trůn nastoupila její mladší sestra Charlotta.

Po abdikaci 
Marie-Adléta vstoupila v roce 1920 do karmelitánského konventu v italské Modeně. Později se přidala k Malým sestrám chudých a přijala jméno "Sestra Marie od chudých". Její zhoršující se zdraví ji však neumožnilo zůstat v řádu,a tak se odstěhovala na bavorský zámek Hohenburg, kde v roce 1924 zemřela na virovou chřipku. 22. října 1947 bylo její tělo uloženo ve vévodské kryptě lucemburské katedrály Notre-Dame.

Tituly a vyznamenání

Tituly 
 14. června 1894 – 10. července 1907: Její Velkovévodská Výsost princezna Marie-Adéla Lucemburská
 10. července 1907 – 25. února 1912: Její Královská Výsost dědičná lucemburská velkovévodkyně
 25. února 1912 – 14. ledna 1919: Její Královská Výsost lucemburská velkovévodkyně
 14. ledna 1919 – 24. ledna 1924: Její Královská Výsost velkovévodkyně Marie-Adéla Lucemburská pozdější "Sestra Marie od chudých"

Vyznamenání 
 : Nassavský domácí řád zlatého lva
 : Řád Adolfa Nasavského
 : Řád dubové koruny

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Lucemburští velkovévodové
Nasavsko-weilburská dynastie
Pohřbení v katedrále v Lucemburku
Katoličtí panovníci
Panovníci, kteří abdikovali
Lucemburské princezny
Zemřelí na chřipku
Narození v roce 1894
Úmrtí v roce 1924
Ženy
Úmrtí 24. ledna
Narození 14. června